Sur les sept vents (На семи ветрах, Na semi vetrakh) est un film soviétique réalisé par Stanislav Rostotski, sorti en 1962.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Viatcheslav Choumski
 Musique : Kirill Moltchanov
 Décors : Sergueï Serebrennikov
 Montage : Valentina Mironova

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1962
Film dramatique soviétique
Film de guerre soviétique
Film soviétique en noir et blanc
Film sur la Seconde Guerre mondiale